John Keane ist der Name folgender Personen:

* John Keane, 1. Baron Keane (1781–1844), britischer Generalleutnant
 John Keane (Politikwissenschaftler) (* 1949), australischer Politikwissenschaftler
 John Keane (Maler) (* 1954), britischer Maler
 John B. Keane (1928–2002), irischer Schriftsteller
 John Joseph Keane (1839–1918), irisch-US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Dubuque
 John M. Keane (* 1943), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 John Kean